Andringastate (Lemmer)
Andringastate (Marssum)
Andringastate (Oldeboorn)